Le tournoi de Halle 2014, tournoi sur gazon, se déroule du 9 au 15 juin.

Faits marquants 
 L'Allemand Tommy Haas, tête de série numéro 7 et vainqueur du tournoi en 2012, déclare forfait en raison d'une blessure à l'épaule, il est remplacé par le Français Albano Olivetti.
 Le quart de finale entre Dustin Brown et Philipp Kohlschreiber fut très disputé puisqu'il se finit par un tie-break au  remporté 18 à 16 par Philipp Kohlschreiber.
 Le Suisse Roger Federer est à la fois finaliste en simple et en double. Il remporte le tournoi en simple pour la  de sa carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2014
Tennis en Allemagne en 2014
Tennis masculin en 2014
Tennis en juin 2014